Ocean Park Hong Kong, un parc de loisirs océanographique situé à Hong Kong
 Ocean Park (MTR), la station du MTR, le Métro de Hong Kong, desservant le par éponyme
 Ocean Park de Moscou un projet de parc de loisirs océanographique situé à Moscou
 Ocean Park (Uruguay), une ville et station balnéaire de l'Uruguay
 Ocean Park (Washington), une ville du comté de Pacific dans l'État de Washington.
 Ocean Park (Panama), un ensemble de gratte-ciel de logements au Panama